RBP3 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 10-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 1 247 амінокислот, а молекулярна маса — 135 363.

Задіяний у такому біологічному процесі, як транспорт. 
Локалізований у позаклітинному матриксі.
Також секретований назовні.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 10

Протеази
Некатегоризовані білки